АТП — аббревиатура:

 АТП — ассоциация теннисистов-профессионалов.
 АТП — автотранспортное предприятие.
 АТП-1 — советский проект гусеничного полубронированного артиллерийского тягача.
 АТП - автоматизация технологических процессов.
АТП - атомарно точное производство.
АТП - акт технологического присоединения.